Аббревиатура SMS может означать:
 SMS ( — «услуга коротких сообщений») — вид услуги в сотовых (и некоторых других) сетях связи, короткое текстовое сообщение.
 Sega Master System — игровая консоль от компании Sega, выпущенная в 1986 году.
 Small Multitasking System 2 — операционная система, разработанная Тони Тебби для компьютера Atari ST.
 Superb Mini Server — консольный дистрибутив Linux.
 System Center Configuration Manager (ранее Systems Management Server) — программный продукт фирмы Microsoft для управления ИТ-инфраструктурой.
  («Корабль Его Величества») — приставка перед названиями боевых кораблей германского имперского флота 1871—1918 и флота Австро-Венгрии (сродни британскому HMS), например, «SMS König».
 SMS/SMMS — нетканый материал, состоящий из слоя/2-х слоёв материала мельтблауна (M) между двумя слоями спанбонда (S). Применяется для изготовления медицинских стерильных масок, халатов, белья и др. изделий.
 sms — код колтта-саамского языка по стандарту ISO 639-3.
 SMS — студийный альбом российской рок-группы «Ночные снайперы», выпущенный в 2004 году.

См. также 
 
 СМС (кириллицей)